Amerikai Egyesült Államok
 Pomona (Kalifornia)
 Pomona (Kansas)
 Pomona (Maryland)
 Pomona (Missouri)
 Pomona (New Jersey)
 Pomona (New York)
 Pomona (Tennessee)
 Pomona (Washington)

 Argentína
 Pomona (Río Negro)

 Mexikó
 Pomona (Tabasco)

 Namíbia
 Pomona (Namíbia)